Regno Unito
 Hinckley – città del Leicestershire
 Stati Uniti d'America
 Hinckley – villaggio della Contea di DeKalb, Illinois
 Hinckley – città della Contea di Pine, Minnesota
 Hinckley – città della Contea di Millard, Utah